Alto Paraná (Paraguay), een departement van Paraguay
Alto Paraná (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná